MEPA peut faire référence à :

En français
Mastère Eau Potable et Assainissement, formation à l'ENGEES
Méthodologie d'exploitation préventive des accidents 
Moteurs d’Environnements Partagés pour l'Apprentissage
Ministères d'Évangélisation en Plein Air

En anglais
Malta Environment and Planning Authority
Massachusetts Environmental Policy Act
Montana Environmental Policy Act 
Mid East Performance Association
Multiethnic Placement Act
Middle East Publishers' Association